Jóhannes av Skarði – linguista faroese
 Sanna av Skarði – educatrice ed insegnante faroese
 Símun av Skarði – poeta, politico e insegnante faroese